Ботанічна пам’ятка природи «Софора Японська» (втрачена) була оголошена рішенням Хмельницької обласної ради №3 від 17.12.1993 року у вид.29 кв 14 Струзького лісництва.

Характеристика 
Площа – 0,2 га.
Одне дерево виду софора японська.

Скасування 

Рішенням Хмельницької обласної ради №22-11/2004 від  30.03.2004 пам’ятка була скасована.

Скасування статусу відбулось по причині руйнування дерева внаслідок вітровалу .

Джерела 

Ботанічні пам'ятки природи Києва
Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Хмельницької області
Софори
Природоохоронні об'єкти, засновані 1993
Зникли 2004